Blobel är ett efternamn som burits av flera personer:

 Paul Blobel (1894–1951)
 Günter Blobel (1936–2018)
 Brigitte Blobel (född 1942)

da:Blobel